Валлендорф:

 Валлендорф — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Валлендорф — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.